Питкянен () — финская фамилия.

Известные носители:
 Питкянен, Йони (род. 1983) — финский хоккеист, защитник.
 Питкянен, Матти (род. 1951) — финский лыжник.
 Питкянен, Паули (1911-1941) — финский лыжник.